Pyro (Marvel), een fictieve superschurk uit de strips van Marvel Comics
 Pyro (Kings of Leon),  een nummer van de Amerikaanse band Kings of Leon uit 2010
 Pyro (scheikunde), een voorvoegsel dat in de scheikunde wordt gebruikt